O Pucadelphys andinus é uma uma espécie fóssil de marsupial da família dos didelfiídeos (Didelphidae). Viveu durante o Paleoceno. Seus fósseis foram encontrados na Bolívia.

Didelfiídeos
Mamíferos do Paleoceno
Mamíferos descritos em 1988